Lorre, apellido, puede referirse a las siguientes páginas:

  Chuck Lorre, guionista y productor estadounidense; o
  Peter Lorre, actor austrohúngaro.